Timotheosz (Τιμόθεος): görög név, jelentése „istent tisztelő”. Latinos formája: Timotheus; magyarosabb formában: Timóteus (rövidült forma: Timót).  Az ókori források több Timotheosz nevű személyt is említenek.

 Timotheosz (Kr. e. 4. század) ókori görög szobrász
 Timotheosz (Kr. e. 450 körül – Kr. e. 360 körül) ókori görög lírai költő, zeneszerző
 Timotheosz Gazaiosz
 athéni Timotheosz (Kr. u. 2-3 század), görög történetíró. Kizárólag Diogenész Laertiosz „A filozófiában jeleskedők élete és nézetei” c. művében maradtak fent tőle részletek, Diogenész egy Életrajzok vagy hasonló című munkáját idézi. Lehetséges, hogy azonos a pergamoni Timótheosszal .